Noerdliche Linderspitze är ett berg i Österrike, på gränsen till Tyskland.   Det ligger i distriktet Politischer Bezirk Innsbruck Land och förbundslandet Tyrolen, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Noerdliche Linderspitze är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Noerdliche Linderspitze är bergig österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Pleisenspitze,  meter över havet,  km sydost om Noerdliche Linderspitze. Runt Noerdliche Linderspitze är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Innsbruck,  km söder om Noerdliche Linderspitze. 

I omgivningarna runt Noerdliche Linderspitze växer i huvudsak barrskog.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre